Il termine bois de rose (dal francese: legno di rosa) viene utilizzato per designare sia i vari legni profumati impiegati in profumeria, sia il legno di colore rosa o con venature rosa che viene usato nella produzione di mobili.

In profumeria 
In profumeria, l'olio di bois de rose (talora indicato anche come "olio essenziale di palissandro") proviene da un albero della famiglia delle Lauraceae originario dell'Amazzonia e della Guyana francese: l'Aniba rosaeodora, che è una specie in via di estinzione. Viene estratto principalmente da legno molto profumato, di colore giallo (da paglierino a ramato), ma un po' tutte le parti della pianta possono essere distillate. Questa specie era supersfruttata nella Guyana francese all'inizio del XX secolo. Una volta divenuta rara, la specie è ora protetta dalla IUCN.

In falegnameria 
Nel commercio e nell'industria del legno il bois de rose indica comunemente alcune specie del genere Dalbergia, principalmente la Dalbergia decipularis, la Dalbergia variabilis o Dalbergia frutescens, ampiamente utilizzate nel XVIII secolo per l'intarsio. Successivamente tale nome è stato attribuito anche alla Dalbergia maritima del Madagascar e alla Dalbergia sissoo (il palissandro Shisham) dell'India orientale.

I vari legnami presentano un odore più o meno marcato di rosa, che può perdurare anche dopo molti anni dalla lavorazione. Gli impieghi principali prevedono la produzione di mobili d'arte, piccoli oggetti di falegnameria fine, impiallacciature e lavori di ebanisteria.

Note

Voci correlate 
 Palissandro

Legnami